

Cinema 
 Under the Tonto Rim – film del 1928 diretto da Herman C. Raymaker
 Under the Tonto Rim – film del 1933 diretto da Henry Hathaway
 Under the Tonto Rim – film del 1947 diretto da Lew Landers

Letteratura 
 La selva del Tonto Rim (Under the Tonto Rim) – romanzo di Zane Grey del 1926